Ranc ist der Name folgender Personen:
 Antoine Ranc (um 1634–1716), französischer Maler
 Arthur Ranc (1831–1908), französischer Politiker, Journalist und Schriftsteller
 Jean Ranc (1674–1735), französischer Maler